Frank Fernández puede referirse a:

 Frank Fernández (1930-), autor anarquista cubano.
 Frank Fernández (1944-), pianista y compositor cubano.
 Frank Fernández (1992-) futbolista chileno.

Otros casos de desambiguación con apellido 'Fernández' 
 Fernández